Příjmení Knappe nosí více různých osobností:

 Bartholomaeus Knappe – farář římskokatolické farnosti v České Kamenici
 Herbert W.F. Knappe – německý stíhací pilot v 1. světové válce
 Magnus Knappe (1822–1910) – německý baptistický misionář, průkopník baptismu v Čechách
 Siegfried Knappe (1917–2008) – důstojník německé armády během druhé světové války
 Wilhelm Knappe (1855–1910) – německý diplomat, generální konsul v Šanghaji

Externí odkazy 
 

Německá příjmení